Spojení písmen N a K může mít různé významy:

NK 
 CD-NK – kód ISO 3166-2 pro provincii Nord-Kivu
 Národní knihovna České republiky – největší knihovna v Česku
 Nepálský kongres – politická strana v Nepálu
 nosná konstrukce
 NK – zkratka českého politického hnutí Nestraníci
 NK buňka (z angl. natural killer – přirozený zabíječ) – buňka imunitního systému
 nogometni klub – chorvatsky fotbalový klub
 SPZ černohorského města Nikšić

Externí odkazy 
 

Zkratky